Cannabich är ett efternamn, som burits av bland andra:

Carl Cannabich (1771–1806), tysk violinist och komponist
Christian Cannabich (1731–1798), tysk violinist och komponist
 Gottfried Christian Cannabich (1745–1830), tysk evangelisk teolog
Johann Günther Friedrich Cannabich (1777–1859), tysk geograf